In het algemeen een theekoepel of klein theehuis
Theehuisje (Bredevoort), een theekoepel in Bredevoort.